Gonzo – styl tworzenia reportażu lub filmu dokumentalnego
 Gonzo – rodzaj filmu pornograficznego
 Gonzo – jedna z postaci The Muppet Show
 Gonzo – studio zajmujące się produkcją anime